Who Got The Gravy? è il sesto album dei Digital Underground.

Tracce 

I Shall Return (Intro)  
Holla Holiday  
Wind Me Up  
The Mission  
Rumpty Rump 
The Odd Couple 
Blind Mice  
The Gravy  
Peanut Hakeem  
Mans Girl  
April Showers 
Cyber Teeth Tigers

Collegamenti esterni